Libertine steht für:

The Libertine, ein britischer Film aus dem Jahr 2004.
Linux Libertine, eine freie Schriftart und Teil des Libertine-Open-Fonts-Projekts.
Libertine Wien, ein 1986 gegründeter Wiener BDSM-Verein mit Ablegern in Linz und Innsbruck.